Бакал:

Топоним 
 Бакал — город в Саткинском районе Челябинской области России.
 Бакал — железнодорожная станция ЮУЖД, расположенная в одноимённом городе Челябинской области.
 Бакал (также Бакал Татарский) — прежнее название села Славное в Раздольненском районе Крыма.
 Бакал (также Верхний Бакал) — прежнее название села Стерегущее в Раздольненском районе Крыма.
 Баккал (Баккал-Су) — прежнее название упразднённого села Панфиловка в Бахчисарайском районе Крыма.
 Бакал — солёное озеро в Крыму.
 Бакал — поселение в Мали.

Фамилия 
 Бакал, Джон (1930—2005) — американский астрофизик.